Das Dry Blackthorn Cider Masters 1985, kurz Blackthorn Masters, war ein von der British Darts Organisation (BDO) organisiertes Dartsturnier, das am 19. Februar 1985 im Oldham Civic Centre in Oldham (Lancashire) ausgetragen wurde. Der Gewinner John Lowe erhielt ein Preisgeld von 3.000 Pfund.

Turnierplan 

Aufgrund seines langsamen Wurfstils im Erstrundenmatch gegen Jocky Wilson gilt der Engländer Terry Down als „langsamster Dartspieler aller Zeiten“.

Weblinks 
 Dry Blackthorn Cider Masters 1985. In: mastercaller.com, abgerufen am 22. Mai 2021.

Einzelnachweise 

1985
Dartveranstaltung 1985